Gon puede hacer referencia a:

 Gon Freecss, personaje principal de la serie de anime/manga Hunter × Hunter escrita por Yoshihiro Togashi.
 El apodo del futbolista japonés Masashi Nakayama.
 Gon, serie de manga protagonizada por un pequeño dinosaurio naranja llamado Gon.
 Gon, personaje del videojuego de lucha Tekken 3 basado en el protagonista del citado manga.
 Gon, videojuego para la videoconsola Super Nintendo protagonizado por el dinosaurio Gon del manga mencionado.
 Uno de los nombres por el que antiguamente se conocía al grado centesimal.
 Abreviatura del nombre Gonzalo.